Concordia megye, megye Argentínában, Entre Ríos tartományban
Concordia megye, megye az Amerikai egyesült Államokban, Louisiana államban